Schmargendorf bezeichnet:

 Berlin-Schmargendorf, ein Ortsteil des Berliner Verwaltungsbezirkes Charlottenburg-Wilmersdorf
 Schmargendorf (Angermünde), ein Ortsteil der Stadt Angermünde im Landkreis Uckermark, Brandenburg